Подгруппа A группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2013 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Белоруссия — Грузия

Австрия — Хорватия

Белоруссия — Австрия

Хорватия — Грузия

Белоруссия — Хорватия

Грузия — Австрия

Ссылки 
 Официальный сайт  

Теннис
Теннис
Европа/Африка